Вторая ракетка турнира — Елена Янкович — побеждает в чарлстонских соревнованиях.

Прошлогодняя победительница турнира — Надежда Петрова — не защищала свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Николь Вайдишова (Второй раунд)
  Елена Янкович (Титул)
  Серена Уильямс (Второй раунд, отказ)
  Динара Сафина (Финал)
  Шахар Пеер (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Ли На ''(Третий раунд)

<li> Вера Звонарёва (Полуфинал)
<li> Татьяна Головин (Четвертьфинал)
<li> Франческа Скьявоне (Второй раунд)
<li> Катарина Среботник (Четвертьфинал)
<li> Марион Бартоли (Второй раунд)
<li> Саманта Стосур (Первый раунд)
<li> Сибиль Баммер (Третий раунд)
<li> Мара Сантанджело (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2007